Aleramo puede referirse a:

 Aleramo de Montferrato, marqués de Montferrato y de Liguria
 Sibilla Aleramo, autora y feminista italiana